'Louis Grignon (militar)' general de la Revolució francesa.
 'Roch-Sylvestre Grignon de Pouzauges', aristòcrata francès, emigrant llavors cap militar Vendean , mort a la batalla de Chambretaud el 1799.